Blanca I de Navarra, reina de Navarra (1385 -1441), fila de Carles III el Noble, rei de Navarra i Eleonor de Trastàmara casada amb Joan II de Catalunya-Aragó
 Blanca Garcés de Navarra (~ 1135 - 1156), infanta del Regne de Navarra i muller de l'infant Sanç III hereu de Castella
 Blanca de Navarra i de Castella (1177-1229), filla de Sanç VI de Navarra i Sanxa de Castella, casada amb Teobald III de Xampanya, comte de Xampanya
 Blanca de Navarra (duquessa de Bretanya) (1226 - 1283), filla de Teobald el Trobador, rei de Navarra i comte de Xampanya, i Agnes de Beaujeu, casada amb Joan I de Bretanya, duc de Bretanya
 Blanca de Navarra o Blanca d'Evreux (1333 -1398), filla de Felip III de Navarra i Joana II de Navarra, casada amb Felip VI de Valois, rei de França
 Blanca de Navarra i Valois (1372 -1385), filla de Carles II de Navarra, rei de Navarra i Joana de Valois